Приедор () — один из 6 регионов в Республике Сербской, входящей в Боснию и Герцеговину; выделяется как мезорегион.

География 
Регион Приедор расположен на северо-западе страны. Административным центром региона является город Приедор. 

Регион состоит из 6 общин ():
Община Козарска-Дубица —  г. Козарска-Дубица или Босанска-Дубица, 
Община Костайница —  г. Костайница () или Босанска-Костайница, 
Община Крупа-на-Уни —  с. Дони-Дубовик, 
Община Нови-Град —  г. Нови-Град, 
Община Оштра-Лука —  с. Оштра-Лука,
Община Приедор —  г. Приедор ()

Мезорегион Приедор ранее рассматривался как часть региона Баня-Лука.

Население

Примечания 

Регионы Республики Сербской